Kmart Corporation () — сеть розничных магазинов в США. Основана в Детройте 1899 году как S. S. Kresge Company, в 1962 году переименована в Kmart. В 1980-е — 1990-е годы была третьей по размеру мировой розничноторговой сетью (после Walmart и Target).

В начале 2005 года вошла в состав холдинговой компании, управляющей сетью Sears (Sears Holdings), по состоянию на 2014 год продолжает функционировать в составе Sears под наименованием Kmart, объединяет более 1 тыс. магазинов в 49 штатах США, а также на Гуаме, в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Оборот сети в 2010 году оценивался в $15,6 млрд. Основные товарные группы — одежда, обувь, постельные принадлежности, мебель, ювелирные изделия, косметика, электроника, бытовая техника, товары для дома.

См. также  
 Фонд Кресги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сети Kmart (онлайн-магазин)
 Официальный сайт сети Kmart (корпоративный сайт)

Торговые сети США